Kråkören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kråkören (Jomala, Åland), 
 Kråkören, Houtskär, Åboland, 
 Kråkören, Ingå, Nyland, 
 Kråkören, Helsingfors, Nyland, 
 Kråkören, Sibbo, Nyland, 
 Kråkören (vid Hudö, Lovisa), Nyland, 
 Kråkören (vid Sjöäng, Lovisa), Nyland,

Se även
Kråkö

Robotskapade Finlandförgreningar